Red Riding Hood (2004), filme
 Red Riding Hood (2011), filme

Desambiguações de cinema